I dag röd kan syfta på:

 I dag röd (roman) – en kriminalroman av Stieg Trenter från 1945
I dag röd (TV-serie) – en TV-serie baserad på Trenters roman från 1987